Allison Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Allison Mountain (Georgia)
 Allison Mountain (Texas)